Der Name Mézery bezeichnet:

eine Ortschaft im Schweizer Kanton Waadt, siehe Mézery-près-Donneloye
einen Ortsteil der Schweizer Gemeinde Jouxtens-Mézery